Зарі́чна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Зарічна вулиця — вулиця в місті Вінниця.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Дрогобич.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Зарічна вулиця — вулиця у місті Жмеринка Вінницької області.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Зарічна — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Калуш Івано-Франківської області.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Старий Самбір.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Суми.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Зарічна вулиця — вулиця у місті Фастів Київської області.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Харків.
 Зарічна вулиця — вулиця в місті Черкаси.

Вулиці